

Personaggi 

 George Van Biesbroeck – astronomo belga naturalizzato statunitense
 Jules Pierre van Biesbroeck – pittore e scultore belga

Altro 

 1781 Van Biesbroeck – asteroide
 53P/Van Biesbroeck – cometa periodica